Het wereldkampioenschap schaken 2001/2002 bestond uit een groot knock-outtoernooi, dat werd gehouden in Moskou. De eerste zes ronden werden gespeeld tussen 27 november en 14 december 2001. De finale werd gespeeld van 16 tot 23 januari 2002. De winnaar was Roeslan Ponomarjov.

Het betrof hier het officiële, door de FIDE georganiseerde wereldkampioenschap. De 'klassieke' wereldkampioen, Vladimir Kramnik, deed niet mee.

Formule 
Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-outformule. Begonnen werd met 128 deelnemers. Deze speelden minimatches van twee partijen. Als deze in 1-1 eindigden werd een tie-break gespeeld. Deze bestond uit twee rapidpartijen en als dan nog geen beslissing was gevallen twee snelschaakpartijen. Was de stand daarna nog gelijk, dan werd de match beslist met een sudden death-partij.

In de halve finale werden matches van vier partijen gespeeld, in de finale een match van acht partijen, met dezelfde tie-breakregels als de andere rondes.

Het was de vierde keer dat de strijd om het wereldkampioenschap op deze wijze werd verspeeld.

Verloop 
De uitslagen vanaf de 1/8 finale waren:

2001/02
Schaken in 2001
Schaken in 2002
Schaken in Rusland
Schaken